Questa lista, ordinata cronologicamente, include tutti i voli spaziali con equipaggio umano che hanno raggiunto un'altitudine di almeno 100 km ossia la definizione della Federazione Aeronautica Internazionale (abbreviato FAI) di volo spaziale. Sono anche inclusi i voli per i quali era prevista una quota di almeno 100 km ma che a causa di vari incidenti non l'hanno raggiunta. Gli Stati Uniti d'America adottano una definizione diversa di volo spaziale, richiedendo un'altitudine minima di 80 km (~50 miglia) Durante gli anni sessanta 13 voli rientrarono nella definizione americana di volo spaziale ma di questi solo 2 furono considerati dal FAI. Questi due voli sono inclusi nella lista, per l'elenco completo si veda la voce North American X-15.

Liste dettagliate 
Nota: la lista parte dal 1961 perché è l'anno del primo volo umano nello spazio.

 Voli spaziali con equipaggio umano dal 1961 al 1969 
 Voli spaziali con equipaggio umano dal 1970 al 1979
 Voli spaziali con equipaggio umano dal 1980 al 1989
 Voli spaziali con equipaggio umano dal 1990 al 1999
 Voli spaziali con equipaggio umano dal 2000 al 2009
 Voli spaziali con equipaggio umano dal 2010 al 2019
 Voli spaziali con equipaggio umano dal 2020 ad oggi

Sommario 

La serie di lanci per le stazioni spaziali Saljut, Skylab, Mir e per l'ISS e i vari agganci effettuati in orbita non sono elencati separatamente. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle liste dettagliate sopra.

Voci correlate 
 Cronologia degli astronauti per nazionalità

Voli spaziali con equipaggio umano